Braux kan syfta på:

 Braux, Alpes-de-Haute-Provence, fransk kommun i departementet Alpes-de-Haute-Provence
 Braux, Aube, fransk kommun i departementet Aube
 Braux, Côte-d'Or, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Braux-le-Châtel, fransk kommun i departementet Haute-Marne
 Braux-Sainte-Cohière, fransk kommun i departementet Marne
 Braux-Saint-Remy, fransk kommun i departementet Marne